Шайе́нн () — город на северо-западе США, административный центр и крупнейший город штата Вайоминг. Население — 63,9 тыс. человек (2018).

История 
Город был основан на тогдашней территории Дакота 4 июля 1867 года — команда под руководством генерала Гренвилла Доджа разбила здесь лагерь строителей железной дороги для компании Union Pacific Railroad. Название новому поселению было дано в честь обитавшего здесь индейского племени шайеннов. 10 августа был избран первый мэр поселения Хайрам Хук. 13 ноября в Шайенн прибыл первый железнодорожный состав. В 1868 году из состава территории Дакота была выделена территория Вайоминг, 7 мая 1869 года в Шайенн прибыл первый губернатор Вайоминга Джон Аллен Кэмпбелл и объявил город столицей. В Шайенне начало свою работу законодательное собрание территории Вайоминг; первым важным шагом в его истории стал принятый 10 декабря 1869 года закон о предоставлении избирательного права белым женщинам — первый такой закон в США.

География 
Согласно данным бюро статистики США, город занимает общую площадь 63,83 км², из которых 63,24 км² приходится на сушу и 0,28 км² — на водные ресурсы. Всего 0,44 % общей площади города занято водой.

Климат 
Шайенн, как и Вайоминг в целом, имеет полупустынный климат (согласно классификации климатов Кёппена — BSk). Зимы холодные и умеренно длинные, но относительно сухие, со средней температурой января −1,8 °C. Благодаря ветру Шинук, холод в городе не постоянен, а температура выше 10 °C наблюдается около 20 дней в период с декабря по февраль. Наибольшее количество снега выпадает в марте и апреле, в среднем 152 см за сезон, однако высота снежного покрова не остаётся большой надолго. Лето в Шайенне тёплое, а дневная температура воздуха достигает отметки 32 °C или выше в среднем 8 раз в году.

Среднегодовой показатель солнечного сияния составляет 2981,8 часа, с небольшими изменениями по всем месяцам от 65% до 70% от максимально возможного.

 Среднегодовая температура — +8,0 °C
 Среднегодовая скорость ветра — 5,3 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 56 %

Население 
По состоянию на 2018 год население Шайенна насчитывало 63 957 человек.

По данным на 2010 год население города составляли:
 белые — 79,2 %
 афроамериканцы — 4,5 %
 латиноамериканцы — 12,7 %
 индейцы — 2,5 %
 азиаты — 2,1 %.

Среднегодовой доход на душу населения составляет 19 809 долларов США (данные 2000 года). Средний возраст горожан — 36,5 лет. Уровень преступности низкий.

Экономика 
Крупнейшими работодателями в городе являются, в порядке убывания, сектор государственного управления, база военно-воздушных сил и железная дорога.

Благодаря частым и сильным ветрам в Шайенне развита ветроэнергетика.

В городе также имеются небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, есть несколько торговых центров.

Транспорт 
Возникновение и развитие города было связано со строительством железных дорог. В городе пересекаются две линии — Юнион Пасифик и БНСФ. Железная дорога, несмотря на общее падение её значения в американских грузоперевозках, до сих пор играет важную роль в экономике Шайенна.

Шайенн является центром пересечения нескольких межштатных автомагистралей. Основные дороги, проходящие через город и его окрестности: I-25, I-80, I-180, US 30, US 85, US 87.

Город обслуживается небольшим региональным аэропортом, откуда выполняются регулярные рейсы в Денвер и Даллас.

Города-побратимы 
Городами-побратимами Шайенна являются:

  Бисмарк, Северная Дакота, США
  Ваимеа, Гавайи, США
  Ломпок, Калифорния, США
  Хаммам-Сус, Тунис
  Лурд, Франция
  Тайчжун, Китайская Республика
  Вогера, Италия
  Аккра, Гана

Культура 
В конце июля ежегодно проводится один из крупнейших в мире фестивалей родео на открытом воздухе Cheyenne Frontier Days. Фестиваль длится 10 дней и привлекает до 200 тысяч зрителей.

Основные достопримечательности города: Капитолий штата Вайоминг, городской Ботанический сад, Музей Вайоминга, Музей Фронтира и Старого Запада, особняк губернатора Вайоминга.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Cheyenne Chamber of Commerce
 

 
Города Вайоминга
Столицы штатов США
Окружные центры Вайоминга